Sport-Club Freiburg – niemiecki klub piłkarski z siedzibą we Fryburgu Bryzgowijskim, założony 30 maja 1904, występujący w Bundeslidze.

Historia herbu

Sukcesy 
 Mistrzostwo 2. Bundesligi: 1993, 2003, 2009, 2016
Mistrzostwo Oberliga Baden-Württemberg: 1998
Zdobywca Pucharu Południowej Badenii: 1975, 1978, 2001
Finalista Pucharu Niemiec: 2022

Sezony (w XXI wieku)

Zawodnicy

Rekordy klubowe 

 Najwięcej występów w oficjalnych meczach: Andreas Zeyer - 441

 Najwięcej występów w Bundeslidze: Andreas Zeyer - 236 meczów
 Najlepszy strzelec: Joachim Löw - 83 gole
 Najlepszy strzelec w Bundeslidze: Nils Petersen - 41 goli
 Najwyższe zwycięstwo w Bundeslidze w meczu domowym: 5-0 z Vfl Bochum 9 grudnia 2000 roku.
 Najwyższe zwycięstwo w meczu domowym: 6-0 z Rot-Weiß Erfurt 24 sierpnia 1991 roku.
 Najwyższa porażka w Bundeslidze w meczu domowym: 0-6 z Werder Brema 21 listopada 2009 roku.
 Najwyższa porażka w meczu domowym: 0-6 z Werder Brema 21 listopada 2009 roku.
 Najwyższe zwycięstwo w Bundeslidze w meczu wyjazdowym: 0-4 z Hertha Berlin 20 września 2009 roku.
 Najwyższe zwycięstwo w meczu wyjazdowym: 0-8 z FC Kilia Kiel 3 sierpnia 1993 roku.
 Najwyższa porażka w Bundeslidze w meczu wyjazdowym: 7-0 z Bayern Monachium 2 marca 2005 roku.
 Najwyższa porażka w meczu wyjazdowym: 7-0 z Bayern Monachium 2 marca 2005 roku.

Obecny skład 
 Stan na 5 września 2021

Piłkarze na wypożyczeniu

Europejskie puchary

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu

 
Freiburg, SC
Kluby piłkarskie założone w 1904
Sport we Fryburgu Bryzgowijskim